У́лица Те́льмана, Улица Э́рнста Те́льмана — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о лидере немецких коммунистов Эрнсте Тельмане (1886—1944).

Россия 
 Улица Тельмана — улица в Абакане.
 Улица Тельмана — улица в Брянске.
 Улица Тельмана — улица во Владикавказе.
 Улица Тельмана — улица в Грязях.
 Улица Тельмана — улица в Ижевске.
 Улица Тельмана — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Тельмана — улица в Казани.
 Улица Тельмана — улица в Калининграде.
 Улица Тельмана — улица в Калуге.
 Улица Тельмана — улица в Кирове Кировской области.
 Улица Тельмана — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Тельмана — улица в Липецке.
 Улица Тельмана — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Тельмана — улица в Новосибирске.
 Улица Тельмана — улица в Новочеркасске.
 Улица Тельмана — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Тельмана — улица в Саранске.
 Улица Тельмана — улица в Севастополе.
 Улица Тельмана — улица в Семёнове.
 Улица Тельмана — улица в Ставрополе.
 Улица Тельмана — улица в Тамбове.
 Улица Эрнста Тельмана — улица в Твери.
 Улица Тельмана — улица в Ульяновске.
 Улица Тельмана — улица в Чебоксарах.
 Улица Тельмана — улица в Энгельсе.
 Улица Тельмана — прежнее название Постовой улицы в Краснодаре.
 Улица Тельмана — прежнее название Новоспасской улицы в Старой Руссе.

Украина 
 Улица Тельмана — прежнее название улицы Валериана Боржковского в Виннице.
 Улица Эрнста Тельмана — улица в Горловке.
 Улица Тельмана — улица в Донецке.
 Улица Тельмана — прежнее название улицы Героев Днепра в Запорожье.
 Улица Тельмана — прежнее название улицы Павла Сивицкого в Мелитополе.
 Улица Тельмана — прежнее название улицы Павла Стеця в Мукачево.
 Улица Тельмана — прежнее название Васильковской улицы в Обухове.
 Улица Тельмана — прежнее название Вербной улицы в Сумах.
 Улица Тельмана — прежнее название улицы Андрея Палая в Ужгороде.

См. также 
 Площадь Эрнста Тельмана

Объекты, названные в честь Эрнста Тельмана